Мираваље има више значења:

 Мираваље (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Мираваље, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Мираваље (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мираваље (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мираваље (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мираваље (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мираваље, Ла Либертад (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мираваље (Тлавелилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мираваље (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мираваље (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мираваље (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мираваље (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мираваље (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мираваље (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику